Avante Tour foi a primeira turnê da cantora brasileira Joelma, em apoio aos álbuns Joelma (2016) e Avante (2017). A turnê teve início em 18 de março de 2016, em Goiânia, e terminou em 20 de fevereiro de 2018, em Lagoa da Confusão.

Antecedentes e anúncio 
Cantora desde os 19 anos de idade, Joelma começou sua carreira em 1994, como uma das integrantes da Banda Fazendo Arte. Em 1999, formou em companhia de seu até então marido, o guitarrista Ximbinha, a Banda Calypso. Juntos, lançaram treze álbuns de estúdio, dez álbuns ao vivo e oito álbuns de vídeo que venderam mais de 22 milhões de cópias, tornando-se recordistas em vendas de álbuns no Brasil. Em agosto de 2015, a assessoria de imprensa da banda divulgou uma nota oficial esclarecendo que Joelma e Ximbinha estariam separados. No mesmo mês, numa participação no Programa da Sabrina, a cantora anunciou o fim das atividades da banda e que seguiria carreira como artista solo: "[...] vou deixar a Calypso. Seguirei meus compromissos até dezembro e, depois, vou seguir minha carreira solo. Mas no mesmo estilo porque tenho uma missão que Deus me deu para fazer aqui, com os fã-clubes, que eu tenho um carinho muito grande. É uma carreira solo, mas costumo dizer que nunca estou só". Em 31 de dezembro, durante a turnê do último álbum lançado, Banda Calypso 15 Anos (2015), Joelma realizou, sozinha, em Macapá, o último show da  banda.

Após o anúncio do fim da banda, Joelma divulgou que iria sair em sua primeira turnê solo no dia 8 de janeiro de 2016 em Belém, porém sua assessoria revelou em 6 de janeiro que, para poder aprimorar a produção do espetáculo e devido as gravações de seu álbum de estreia solo, Joelma (2016), a apresentação foi remarcada para 9 de abril e o início da digressão para 12 de março em Brumadinho, no entanto a apresentação foi cancelada por questões de segurança, iniciando a turnê no dia 18 de março de 2016 em Goiânia, sob o nome de Avante Tour.

Repertório

Datas

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 

Joelma Mendes
Turnês musicais de 2016
Turnês musicais de 2017
Turnês musicais de 2018